Тостао — бразильский футболист, нападающий.
 Тостао (монета) — название португальской и бразильской монеты.